Garozzo ist der Familienname folgender Personen:

 Benito Garozzo (* 1927), italienisch-US-amerikanischer Bridge-Spieler
 Daniele Garozzo (* 1992), italienischer Fechter
 Enrico Garozzo (* 1989), italienischer Fechter